Richard Lumley est un nom pouvant désigner:

Richard Lumley (1er vicomte Lumley) (1589-1663), commandant militaire anglais
Richard Lumley (1er comte de Scarbrough) (1650-1721), homme d'État anglais
Richard Lumley (2e comte de Scarbrough) (1686-1740), homme politique whig britannique
Richard Lumley (9e comte de Scarbrough) (1813-1884), pair et soldat anglo-irlandais
Richard Lumley (12e comte de Scarbrough) (1932-2004), noble anglais
 (né en 1973), pair britannique

Voir aussi

Lumley, Richard